Кареповск — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России. Входит в сельское поселение Караул.

География 
Расположен на правом берегу Енисея, у устья притока реки Кареповская (Енисейский залив Карского моря).

На 2020 год в Кареповске улиц не числится.

История 
До 2005 года входил в состав Усть-Енисейский района  Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. 

По данным на 1983 год был в Воронцовском сельсовете.

Население

Инфраструктура 
С 2007 г входит в состав Пограничной зоны.

Транспорт 
Водный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района